Puschnig ist der Familienname folgender Personen:

 Sepp Puschnig (* 1946), österreichischer Eishockeyspieler
 Wolfgang Puschnig (* 1956), österreichischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Puschnik